El Tigre (Venezuela), een stad in Venezuela
El Tigre (vulkaan), een vulkaan in El Salvador
 El Tigre: The Adventures of Manny Rivera, een animatieserie van Nickelodeon
El Tigre: The Adventures of Manny Rivera (videospel), een computerspel gebaseerd op deze serie
El Tigre (berg), een berg in Mexico.
El Tigre (eiland), een eiland met vulkaan in de Golf van Foseca in Honduras

Zie ook 
 Tigre (doorverwijspagina)